Munsonius ist der Familienname von

 Heinz Munsonius (1910–1963), deutscher Akkordeonist, Komponist und Bandleader
 Jörg Martin Munsonius (1961), deutscher Schriftsteller, Verleger und Fotograf